Штефан Ушторф (,  3 січня 1974, Кауфбойрен) — німецький хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Німеччини. Чотири рази брав участь у зимових Олімпійських іграх у 1994, 1998, 2002 та 2006 роках

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1991 року виступами за команду «Кауфбойрен».

1992 року був обраний на драфті НХЛ під 53-м загальним номером командою «Вашингтон Кепіталс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 років, захищав кольори команд «Кауфбойрен», «Вашингтон Кепіталс», «Берлін Кепіталс», «Мангейм», «Крефельд» та «Айсберен Берлін».

Загалом провів 59 матчів у НХЛ, включаючи 5 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Був гравцем молодіжної збірної Німеччини, у складі якої брав участь у 31 іграх. Виступав за дорослу збірну Німеччини, на головних турнірах світового хокею провів 66 ігор в її складі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Німецькі хокеїсти
Гравці збірної Німеччини з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1994
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Хокеїсти «Кауфбойрена»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Берлін Кепіталс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Айсберен Берлін»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Вашингтон Кепіталс»